Az 1964. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét október 17. és október 21. között rendezték a Nemzeti Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 1500 méteres síkfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 futó került tovább.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező futó került tovább.

Döntő 
A döntőt október 21-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1964. évi nyári olimpiai játékokon